Søren Hansen er navnet på flere personer:

 Søren Hansen (læge) (1857–1946) – en dansk (politi)læge
 Søren Hansen (møbelfabrikant) (1905–1977) – en dansk møbelsnedker og -fabrikant
 Søren Hansen (politiker) (født 1942) – en dansk politiker
 Søren Hansen (kunstmaler) (født 1943) - en dansk kunstmaler
 Søren Hansen (golfspiller) (født 1974) – en dansk golfspiller